Юрий Печёнкин:
 Печёнкин, Юрий Дмитриевич (род. 1947) — командир отдельного батальона специального назначения.
 Печёнкин, Юрий Васильевич (1925—?) — советский инженер-энергетик, лауреат Ленинской премии.